

Codici 
 OPL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Opelousas (Stati Uniti)
 OPL – Ordine degli psicologi della Lombardia.

Biblioteconomia 
 OPL – One-person library, biblioteca monoposto

Mineralogia 
 Opl – abbreviazione di opale

Note